

Сан-Віктор — поселення в окрузі Коросаль.

Сан-Віктор — парафія у муніципалітеті Брага.

Див. також 
 Сен-Віктор